Бирючово — название селённых пунктов:

 Бирючово — прежнее (до 2013 года) название деревни Бирючево в Шекснинском районе Вологодской области.
 Бирючово — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Бирючово — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.

См. также 
 Бирючево